RoboCop versus The Terminator (fumetto) –  miniserie a fumetti del 1992
RoboCop versus The Terminator (videogioco) – videogioco del 1993-1994